Berwick o James Fitz-James Stuart (1670 - 1734), militar i aristòcrata anglès al servei de Lluís XIV de França durant la Guerra de Successió Espanyola
 Berwick (Louisiana)
 Berwick (Maine)
 Berwick (Pennsilvània)
 East Berwick, concentració de població designada pel cens a l'estat de Pennsilvània (EUA) 
 North Berwick població dels Estats Units a l'estat de Maine (EUA) 
 South Berwick població dels Estats Units a l'estat de Maine (EUA)